Acrotrichis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1848. Acrotrichis ingår i familjen fjädervingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädervingar
Acrotrichis